Clonk, un court métrage de Bertrand Lenclos, sorti en 2010.
 Clonk, un jeu vidéo créé en 1994 par Matthes Bender.